Popular (del latín populāris), lo relativo al pueblo, hace referencia a varios artículos:

Arte y cultura 
Arte popular (desambiguación)
Cultura popular
Música popular
Arquitectura popular
Ciencia popular o divulgación científica
Psicología popular
Biblioteca popular (en Argentina y Uruguay)

En lingüística 
Etimología popular

Historia y ciencias sociales 
 Populares, grupo político que en la República romana defendía a la plebe;
 Movimientos populares y revueltas populares (o movimientos sociales y revueltas) de las ciudades medievales europeas (véase Historia de los movimientos sociales y políticos);
 Principio de la soberanía popular (relacionado con el principio de soberanía nacional, la filosofía de Rousseau y el constitucionalismo);
 Monarquía popular, sistema de gobierno;
 Poder popular, concepto marxista;
 Concepto alemán de Der Volksstaat, estado popular, aplicado especialmente al Estado Popular de Hesse (1918-1945);
 Educación popular en la pedagogía progresista;
 Iniciativa legislativa popular, procedimiento para la iniciativa legislativa;
 Consulta popular (elecciones o referéndum);
 Frente popular, estrategia antifascista de los años treinta;
 Guerra popular, concepto maoísta;
 Ejército Popular o milicia popular, instituciones armadas organizadas de forma revolucionaria o insurreccional (al menos en su inicio histórico o como pretensión ideológica);
 Olimpiada Popular que se proponía celebrar de forma alternativa a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936;
 Democracia popular, repúblicas populares o socialistas; sistemas políticos surgidos en los países del denominado Bloque del Este o socialista durante la Guerra Fría (desde 1945);

Partidos políticos
Diversos partidos políticos u organizaciones similares (coaliciones electorales, organizaciones insurreccionales o terroristas) que tienen popular como parte de su nombre:

 Acción Popular (Perú)
 Partido Popular Cristiano (Perú)
 Fuerza Popular (Perú)
 Acción Popular (España), en los años treinta.
 Alianza Popular (AP, precursor del Partido Popular en España en los años setenta).
 Asamblea Popular (Uruguay)
 Coalición Popular (precursor del Partido Popular en España en los años ochenta).
 Partido Popular (desambiguación), surgido en Italia en 1919 (dentro del movimiento político conocido posteriormente como democracia cristiana) y extendido a muchos otros países.
 Unidad Popular (Chile)
 Vanguardia Popular (Costa Rica)

Instituciones 
Banco Popular, varios bancos con ese nombre.
Radio Popular, origen de la COPE (Cadena de Ondas Populares), cadena radiofónica propiedad de la Conferencia Episcopal Española.
Popular TV, propiedad del grupo de comunicación anterior.

Publicaciones
Popular 1, revista mensual española dedicada a la música rock.
El Popular, semanario uruguayo.

Música y televisión 
Popular (canción de Eric Saade)
Popular (canción de The Veronicas)
Popular (serie de televisión)

Lugares 
Popular (Medellín)
Estación Popular
Bastión Popular

Enlaces externos